Пиносо (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виналопо-Митха. Занимает площадь 126,9 км². Население — 7 909 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Pinoso 
 Índice estadístico municipal de Pinoso
 Localización de Pinoso y de sus pedanías en la Vía Michelin
 Localización de Pinoso y de sus pedanías en Google Maps

Муниципалитеты Аликанте